

Persone
 Giovanni Stefano Carbonelli (1694-1772) – compositore italiano
 Gregorio Carbonelli (1561-1624) – vescovo cattolico e teologo italiano
 Riccardo Polizzy Carbonelli (1961) – attore italiano
 Vincenzo Carbonelli (1822-1901) – patriota e politico italiano

Altro
 Chiesa di Sant'Antonio di Padova a Carbonelli – chiesa parrocchiale di Napoli
 Podarcis carbonelli – rettile della famiglia Lacertidae

Pagine correlate
 Carbonell